Бэдуотер:

 Бэдуотер — впадина в Долине Смерти на территории штата Калифорния, США.
 Бэдуотер — ежегодный сверхмарафон в Долине Смерти (Калифорния, США).